Кузурово — название населённых пунктов в Томской области:
 Кузурово (Верхнекетский район)
 Кузурово (Чаинский район)